Гара́нтія (рідко ґара́нтія ) — порука в чомусь, забезпечення чого-небудь; умови, що забезпечують успіх чого-небудь.

 Фінансова гарантія
 Банківська гарантія
 Гарантії кредиту
 Державні гарантії
 Гарантійний лист
 Правові (юридичні) гарантії
 Соціальні гарантії
 Гарантія як вид забезпечення виконання цивільного зобов'язання
 Споживча гарантія на товар.
 Гарантійний термін

Джерела 
Академічний тлумачний словник (1970–1980).

Примітки 
Варіант слова за словниками: "Російсько-український словник (1924—1933)" (упор. А. Кримський, С. Єфремов), "Російсько-український словник 1930 р." (О. Ізюмов), "Російсько-український словник ділової мови 1930 р." (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич), "Правописний словник 1929 р." (Г. Голоскевич).

Посилання 
 Гарантія // 
 Гарантійний строк  // 
 Гарантія  // Юридична енциклопедія
 
Забезпечення виконання зобов'язань